Фовицький Андрій — український спортсмен.
 Фовицький Гаврило Михайлович (* 1789) — російський педагог, директор Рівненської чоловічої гімназії (1839—1841).
 Фовицький Іван Михайлович (* 1782) — російський літератор.
 Фовицький Олексій Леонідович (1876—1931) — російський критик, публіцист, викладач Російського народного університету в Нью-Йорку.
 Фовицький Петро Гаврилович († 1885) — генерал-майор.

Див. також 

 Вітте-Фовицька Катерина Карлівна (* 1865) — російський лікар, театральний діяч.

українські прізвища